Hegermann ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Diderich Hegermann (1763–1835), norwegischer Offizier und Kriegsminister
 Effie Hegermann-Lindencrone (1860–1945), dänische Keramikerin und Porzellanmalerin
 Harald Hegermann (1922–2004), deutscher evangelischer Theologe  
 Hermann Lange-Hegermann (1877–1961), deutscher Kaufmann und Politiker
 Tom Hegermann (* 1960) deutscher Radiomoderator

Siehe auch:
 Hägermann